Аджа — многозначный термин.

 Аджа — один из языков гбе.
 Аджа — один из эпитетов божества Индры в ведийской мифологии и индуизме.
 Аджа — одна из двух гор-близнецов на севере Неджд.
 Аджа Экапад — божество ведийской мифологии.